Omicron bezeichnet:

 in einigen Sprachen den griechischen Buchstaben Omikron
 im Englischen die SARS-CoV-2-Variante Omikron (B.1.1.529); eine Virusvariante, die COVID-19 auslösen kann
 das deutsche Unternehmen Omicron NanoTechnology
 das österreichische Unternehmen Omicron electronics GmbH
 Omicron Islands, englischer Name für die Omikron-Inseln im Palmer-Archipel, Antarktis
 den fünfzehnten Stern in einer Sternbildgruppe, siehe z. B. Mira (Stern) (Omicron Ceti) und Atik (Omicron Persei)
das Omicron Velorum Cluster ist ein galaktischer Sternhaufen im Sternbild Vela, siehe IC 2391 
 den fiktiven Planeten Omicron Theta, siehe Figuren im Star-Trek-Universum
 den Song Omicron 3 von Johnny Tame    
 eine Lichtinstallation in der Jahrhunderthalle (Breslau)

Siehe auch:
 Omikron (Begriffsklärung)